O termo Convento de Jesus pode referir-se a:

 Convento de Jesus (Santa Cruz), em Santa Cruz, concelho de Praia da Vitória, nos Açores
 Igreja do antigo Mosteiro de Jesus, em Setúbal, distrito de Setúbal

Desambiguação